Э́двард Смит-Стэ́нли ():
 Смит-Стэнли, Эдвард, 12-й граф Дерби (1752—1834) — британский пэр и политик рубежа XVIII—XIX веков.
 Смит-Стэнли, Эдвард, 13-й граф Дерби (1775—1851) — британский политик, натуралист, землевладелец и коллекционер.
 Смит-Стэнли, Эдуард, 14-й граф Дерби (1799—1869) — британский государственный деятель, 33-й, 36-й и 39-й премьер-министр Великобритании.